Маркаров — прізвище вірменського походження.

Відомі носії 
 Маркаров Едуард Артемович (*1942) — радянський футболіст та вірменський футбольний тренер.
 Маркарова Оксана Сергіївна (*1976) — український фінансист та політичний діяч.
 Маркаров Юрій Павлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Вірменські прізвища